Корё:
 Корё — государство на Корейском полуострове, появившееся после падения государства Силла в 935 году и существовавшее до воцарения династии Чосон в 1392 году.
Республика Корё - государство на острове Хэкиру и Ойнея (город Ики). Основано 9 ноября 1618 года. 
 Корё (посёлок) — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Нара.
 Университет Корё